Чемпионат Европы по фигурному катанию 1975 года проходил с 28 января по 2 февраля в Копенгагене (Дания). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 19 европейских стран.

У мужчин впервые завоевал золотую медаль представитель СССР, им стал Владимир Ковалёв. У женщин победила представительница ГДР Кристина Эррат, среди пар победу одержали представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, в танцах чемпионами Европы стали Людмила Пахомова и Александр Горшков.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

 * WD = Снялись с соревнования

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
1975 год в фигурном катании
Европа
Январь 1975 года
Февраль 1975 года
Чемпионаты Европы в 1975 году
Фигурное катание в Дании